Quintus Pompeius är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Pompeius (konsul 141 f.Kr.), romersk politiker
 
 Quintus Pompeius Falco, romersk politiker, suffektkonsul 108
 Quintus Pompeius Sosius Priscus, konsul 149
 Quintus Pompeius Senecio Roscius Sosius Priscus, konsul 169
 Quintus Pompeius Sosius Falco, konsul 193